Лазар — фамилия и имя. Происходит от еврейского имени Элиезер (в Новом Завете — Лазарь).

Известные носители:

Фамилия 
 Лазар, Берл (род. 1964) — главный раввин России от ФЕОР.
 Лазар, Бернар (Bernard Lazare; 1865—1903) — французский писатель и журналист, анархист.
 Лазар, Вероника (1938—2014) — итальянская актриса театра и кино румынского происхождения.
 Лазар, Дьёрдь (Lázár, 1924—2014) — венгерский политик.
 Лазар, Дьюла (Lázár , 1911—1983) — венгерский футболист и тренер.
 Лазар, Жан Тьерри (Lazare, род. 1998) — ивуарийский футболист.
 Лазар, Жильбер (Lazard, 1920—2018) — французский лингвист, иранист, специалист по персидскому языку.
 Лазар, Кёртис (Lazar, род. 1995) — канадский хоккеист.
 Лазар, Луи Клеман (Lazare, 1811—1880) — французский писатель.
 Лазар, Мария (1895—1983) — венгерская киноактриса.
 Лазар, Марс (Lasar) — композитор.
 Лазар, Фредерик (Lazard, 1883—1948) — французский шахматный композитор.
 Лазар, Чарльз (Lasar, 1856—1936) — американский художник.
 Лазар, Эрвин (Lázár, 1936—2006) — венгерский детский писатель.

Имя 
 Карно, Лазар (Lazare, 1753—1823) — французский государственный деятель, инженер и учёный.
 Фундо, Лазар (Llazar, 1899—1944) — албанский революционер.

См. также

Примечания